Bragdernas man kan syfta på:

 Bragdernas man (film, 1929) – en amerikansk film från 1929 i regi av Victor Fleming, originaltitel The Virginian
 Bragdernas man (film, 1942) – en amerikansk biografisk film från 1942 i regi av Sam Wood, originaltitel The Pride of the Yankee
 Bragdernas man (film, 1953) – en amerikansk dramafilm från 1953 i regi av Anthony Mann, originaltitel Thunder Bay